Улица Ле́рмонтова — прямая улица в Центральном районе Новосибирска. Начинается от улицы Мичурина, пересекает улицу Каменскую, после чего прерывается, образуя Т-образный перекрёсток с улицей Семьи Шамшиных, затем появляется восточнее основной части улицы в жилом квартале, образованном улицами Гоголя, Семьи Шамшиных, Некрасова и Ольги Жилиной. Вторая часть улицы заканчивается, примыкая к улице Ольги Жилиной. Нумерация улицы увеличивается с запада на восток.

Организации 
 Галерея Новосибирск (ТРЦ)
 Весна, детская школа искусств
 Детский сад № 34
 Диво, центр трихологии

См. также 
 Улица Писарева
 Улица Романова

Ссылки 
 2ГИС. Улица Лермонтова.

Улицы Новосибирска
Улицы Центрального района Новосибирска
Улицы Новосибирска, названные в честь людей
Новосибирск